Sestao är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Bizkaia och regionen Baskien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Sestao ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Sestao är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Sestao. Runt Sestao är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Bilbao,  km sydost om Sestao. Runt Sestao är det i huvudsak tätbebyggt. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Baskien